Hideo Tanaka (Uki, 1 de março de 1983) é um futebolista profissional japônes, meio campo, milita no Vissel Kobe.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vissel Kobe